Pàtria, concepte antropològic, polític, filosòfic, històric i jurídic
 Llibres:
 Pàtria (llibre de poemes), recull poètic de Jacint Verdaguer publicat l'any 1888
 Pàtria (novel·la), novel·la escrita per Fernando Aramburu l'any 2016
 Publicacions periòdiques:
 Pàtria (1906-1910), setmanari publicat a Igualada entre 1906 i 1910
 Pàtria (diari), diari publicat a Manresa entre 1920 i 1935
 Pàtria (revista), revista mensual del Centre Recreatiu Catalanista Las Quatre Barras de Tarragona publicada entre 1900 i 1903
 Cinema i televisió:
 Pàtria (pel·lícula de 1994), pel·lícula de 1994 dirigida per Christopher Menaul
 Pàtria (pel·lícula de 2017), pel·lícula catalana de 2017 dirigida per Joan Frank Charansonnet
 Patria (sèrie de televisió), mini-sèrie de vuit capítols dirigida per Aitor Gabilondo basada en la novel·la homònima d'Aramburu
 Miscel·lània: Patria (motocicleta), marca de motocicletes amb seu a Badalona entre 1922 i 1936